Vagos — vila sede de município no distrito de Aveiro
Vagos (freguesia) — freguesia sede do concelho anterior
Ponte de Vagos — freguesia no concelho de Vagos
Santo André de Vagos — freguesia no concelho de Vagos
Santo António de Vagos — freguesia no concelho de Vagos

Desambiguações de topônimos